Patterson  är ett engelskt och skotskt efternamn med betydelsen son till Patrick. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Patterson
 Alicia Patterson (1906–1963), amerikansk grundare och chefredaktör för tidningen Newsday
 Audrey Patterson (1926–1996), amerikansk friidrottare
 Carly Patterson (född 1988), amerikansk gymnast
 Clair Patterson (1922–1995), amerikansk geokemist
 David T. Patterson (1818–1891), amerikansk politiker, demokrat, senator för Tennessee
 Elizabeth Patterson (1874–1966), amerikansk skådespelare
 Elizabeth Patterson Bonaparte (1785–1879), Jérôme Bonapartes första hustru
 Floyd Patterson (1935–2006), amerikansk boxare
 Gerald Patterson (1895–1967), australisk tennisspelare
 Harry Patterson (född 1929), brittisk författare
 I.L. Patterson (1859–1929), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Oregon
 James Patterson (född 1947), amerikansk författare
 James W. Patterson (1823–1893), amerikansk politiker, republikan, kongressreprentant och senator för New Hampshire
 John J. Patterson (1830–1912), amerikansk politiker, republikan, senator för South Carolina
 John Malcolm Patterson (född 1921), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Alabama
 Kyle Patterson (född 1986),  engelsk fotbollsspelare
 Malcolm R. Patterson (1861–1935), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och guvernör för Tennessee
 Marnette Patterson (född 1980), amerikansk skådespelare
 Meredith L. Patterson (född 1977), amerikansk teknolog, science fiction-författare och journalist
 Neva Patterson (1920–2010), amerikansk skådespelare
 Paul L. Patterson (1900–1956), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Oregon
 Roger Patterson, dokumentärfilmare som har varit med och gjort Patterson-Gimlin filmen
 Rory Patterson (född 1984), nordirländsk fotbollsspelare
 Roscoe C. Patterson (1876–1954), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Missouri
 Scott Patterson (född 1958), amerikansk skådespelare
 Thomas M. Patterson (1839–1916), irländsk-amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Colorado

Geografi

Falklandsöarna 
 Port Patterson

Kanada 
 Patterson, New Brunswick
 Patterson Settlement, New Brunswick
 Patterson Siding, New Brunswick
 Patterson, Ontario
 Pattersons Corners, Ontario
 Patterson, Québec
 Patterson Township, Ontario

USA 
 Patterson, Arkansas
 Patterson, Kalifornien
 Patterson, Georgia
 Patterson, Iowa
 Patterson, Missouri
 Patterson, Louisiana
 Patterson, New York
 Patterson, Ohio

 Pattersonville, New York
 Patterson Springs, North Carolina
 Patterson Heights, Pennsylvania

Se även 
 Patterson (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning
 Paterson, skotskt efternamn

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Skotska efternamn
Sonnamn